

Localidades

Rocky Mount (Carolina do Norte)
Rocky Mount (Virgínia)

Desambiguações de topônimos